Multimedios Radio (conocido también como MMRadio) es la división de radio del Grupo Multimedios.

Afiliación con Grupo PRISA en Costa Rica.

Historia 
Multimedios Radio cuenta con 49 estaciones de radio, 34 en frecuencia modulada y 15 en amplitud modulada.

Formatos en cadena nacional

La Lupe 
Transmite las 24 horas, programación grupera, baladas, pop y música norteña regional.

 XHCHA-FM 104.5 MHz - Chihuahua, Chihuahua
 XHPCCC-FM 103.3 MHz - Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua 
 XEJUA-AM 640 kHz - Ciudad Juárez, Chihuahua
 XHLRS-FM 95.3 MHz - Ciudad Victoria, Tamaulipas
 XHPCTN-FM 88.3 MHz - Compostela-Tepic, Nayarit
 XHCCCC-FM 90.7 MHz - Culiacán, Sinaloa
 XHRPU-FM 102.9 MHz - Durango, Durango
 XHPENS-FM 94.7 MHz - Ensenada, Baja California
 XHFTI-FM 89.5 MHz - Fortín de las Flores, Veracruz
 XHKB-FM 99.9 MHz - Guadalajara, Jalisco
 XHPEBJ-FM 96.7 MHz - León, Guanajuato
 XHLN-FM 104.9 MHz - Linares, Nuevo León
 XHVTH-FM 107.1 MHz - Matamoros, Tamaulipas (La Comadre)
 XHPMAZ-FM 92.1 MHz - Mazatlán, Sinaloa
 XHCCCT-FM 94.1 MHz - Mérida, Yucatán
 XHLUPE-FM 105.3 MHz - Monterrey, Nuevo León (Estación Principal)
 XHGNK-FM 96.7 MHz - Nuevo Laredo, Tamaulipas
 XHAXA-FM 88.9 MHz - Oaxaca, Oaxaca
 XHHPR-FM 101.7 MHz - Parral, Chihuahua
 XHCZ-FM 104.9 MHz - San Luis Potosí, San Luis Potosí
 XHTW-FM 94.9 MHz - Tampico, Tamaulipas
 XHHIT-FM 95.3 MHz - Tijuana, Baja California
 XHETOR-FM 99.9 MHz - Torreón, Coahuila
 XHPUGC-FM 96.3 MHz - Úrsulo Galván, Veracruz
 XHPALV-FM 100.9 MHz - Xalapa-Alto Lucero, Veracruz

La Caliente 
Transmite las 24 horas de música grupera.

 XHAHC-FM 90.9 MHz - Chihuahua, Chihuahua
 XHCTC-FM 99.9 MHz - Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua
 XHHM-FM 90.5 MHz - Ciudad Delicias, Chihuahua (Afiliada)
 XHHC-FM 92.1 MHz - Ensenada, Baja California
 XHR-FM 105.7 MHz - Linares, Nuevo León
 XHCLO-FM 107.1 MHz - Monclova, Coahuila
 XET-FM 94.1 MHz - Monterrey, Nuevo León (Estación Principal)
 XHNLO-FM 97.1 MHz - Nuevo Laredo, Tamaulipas
 XHAAA-FM 93.1 MHz - Reynosa, Tamaulipas
 XHSNP-FM 97.7 MHz - San Luis Potosí, San Luis Potosí
 XHTPO-FM 94.5 MHz - Tampico, Tamaulipas
 XHXT-FM 105.7 MHz - Tepic, Nayarit
 XHTRR-FM 92.3 MHz - Torreón, Coahuila

Hits FM 
Transmite las 24 horas balada pop y música juvenil en español.

 XHHEM-FM 103.7 MHz - Chihuahua, Chihuahua
 XHITS-FM 106.1 MHz - Monterrey, Nuevo León (Estación Principal) 
 XHRYS-FM 90.1 MHz - Reynosa, Tamaulipas
 XHQC-FM 93.5 MHz - Saltillo, Coahuila (Stereo Saltillo)
 XHFW-FM 88.5 MHz / XEFW-AM 810 kHz - Tampico, Tamaulipas
 XHCTO-FM 93.1 MHz - Torreón, Coahuila

FM Tú 
Transmite las 24 horas música actual en español e inglés.
 XHFMTU-FM 103.7 MHz  - Monterrey, Nuevo León
 XHRCA-FM 102.7 MHz - Torreón, Coahuila

Classic 
Transmite las 24 horas, éxitos musicales en inglés de las décadas de 60s, 70s, 80s, 90s y 2000s.

 XHPJ-FM 106.9 MHz - Monterrey, Nuevo León (Estación Principal)
 XHON-FM 96.1 MHz - Tampico, Tamaulipas

Otros formatos

En Monterrey 

 RG La Deportiva XHERG-FM 92.9 MHz / XERG-AM 690 kHz
Transmite las 24 horas, programación deportiva y música variada.  

 Radio Recuerdo XENL-AM 860 kHz / XHFMTU-FM 103.7 Canal HD2
Transmite las 24 horas, música romántica en español.

 La T Grande XET-AM 990 kHz
Transmite las 24 horas, con cobertura internacional durante las noches, transmite noticias, novelas, programas para la salud, deportes y música de todos los géneros.

 TKR Rancherita y Regional XETKR-AM 1480 kHz
Emite de 6:00 a 24:00, noticias y música norteña regional.

 D99 XHJD-FM 98.9 MHz
Transmite las 24 horas, música juvenil internacional. 

 La Gran AW XHAW-FM  101.3 MHz 
Transmite las 24 horas, noticias, música mexicana y romántica en español. Además transmite simultáneamente con el Noticiario Telediario de Multimedios Televisión en diferentes horarios y el programa Cambios.

 La Gran AW XEAW-AM 1280 kHz
Transmite las 24 horas, noticias, simultáneamente con el Noticiario Telediario de Multimedios Televisión en diferentes horarios, además de los noticieros en directo nativos de radio, en punto de cada hora 10:00; 11:00; 15:00; 16:00 y 17:00 hrs.

 Milenio Radio XEAU-AM 1090 kHz / XHFMTU-FM 103.7 MHz Canal HD3
Transmite las 24 horas. Por las Mañanas y por las Tardes, Noticieros Locales y música en inglés con lo mejor de las décadas de los 60s a los 90 y por las Noches se enlazan en simultáneo con el canal Milenio Televisión.

Foráneos

 Telediario Radio XHWN-FM 93.9 MHz - Torreón, Coahuila
Transmite las 24 horas, noticias, simultáneamente con el Noticiario Telediario de Multimedios Televisión en diferentes horarios, además de los noticieros en directo nativos de radio, en punto de cada hora 10:00; 11:00; 15:00; 16:00 y 17:00 hrs.

 D95 XHCHH-FM 94.9 MHz - Chihuahua, Chihuahua 
Transmite las 24 horas música juvenil internacional. 

 Top Radio 97.2 MHz - Madrid, España
Transmite 24 horas de música de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y romántica en español, así como programas de contenido. Formato similar a La Gran AW. 

 Besame Radio Costa Rica 89.9 MHz - San José (Costa Rica)
Transmite 24 horas de música romántica. Marca usada bajo licencia de Prisa Radio. 

 La Caliente Costa Rica 90.7 MHz - San José (Costa Rica) 
Transmite 24 horas de géneros como cumbia, rancheras y música tropical. 

 Los 40 (Costa Rica) 104.3 MHz - San José (Costa Rica)
Transmite 24 horas de hits en inglés y en español. Marca usada bajo licencia de Prisa Radio.

Referencias 

M
Grupos de radio de México